Fitzroy eller FitzRoy är ett anglo-normanskt namn som ursprungligen betyder "son till kungen". I flera fall har detta namn används av en illegitim son till en kung och bärs fortfarande av hans ättlingar. Det kan avse:

Personer
Förnamn
Henry FitzRoy Somerset, markis av Worcester (född 1952), son till Henry Hugh Arthur FitzRoy Somerset, 10:e hertigen av Beaufort

Efternamn
 Augustus FitzRoy, 3:e hertig av Grafton (1735–1811), brittisk premiärminister
 Lady Barbara FitzRoy (1672–1731), Barbara Palmers yngsta dotter
 Charles FitzRoy, 2:e hertig av Cleveland (1662–1730), son till Karl II och Barbara Palmer
 Charles Fitzroy, 2:e hertig av Grafton (1683–1757), irländsk och engelsk politiker
 Charles Augustus FitzRoy (1796–1858), brittisk militärofficer och guvernör i New South Wales
 George Fitzroy, 1:e hertig av Northumberland (1665–1716), son till Karl II och Barbara Palmer
 George FitzRoy, 4:e hertig av Grafton (1760–1844)
 Henry FitzRoy, 1:e hertig av Grafton (1663–1690), son till Karl II av England och Barbara Palmer, 1st Duchess of Cleveland
 Henry FitzRoy, 1:e hertig av Richmond och Somerset (1519–1536), son till Henry VIII av England och Elizabeth Blount
 Henry FitzRoy, 5:e hertig av Grafton (1790–1863)
 Matilda FitzRoy (ca 1102-ca 1172), dotter till Henrik I av England och Isabel de Beaumont
 Richard FitzRoy (c. 1190–1246), son till Johan utan land, kung av England
 Robert FitzRoy (1805–1865), brittisk sjöofficer, kapten på HMS Beagle, meteorolog, lantmätare, hydrograf och guvernör i Nya Zeeland
 William Fitzroy, 6:e hertig av Grafton (1819–1882)

Som ett namn på en fiktiv karaktär
Trevor Fitzroy, en skurk i Marvel Comics och X-Men

Engelska efternamn